In 1980 werd het 68ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 22 juni tot 22 november. Paysandu werd de kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Play-off

Derde toernooi

Finalegroep
Paysandu had één bonuspunt, Tuna Luso twee.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 1980